Meierhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Meierhofer (1936–2020), Schweizer Architekt 
 Horst Meierhofer (* 1972), deutscher Politiker (FDP)
 Jakob Meierhofer (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Marie Meierhofer (1909–1998), Schweizer Kinderärztin und Institutsgründerin
 Sigrid Meierhofer (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Maierhofer, Mayerhofer, Mayrhofer, Mairhofer, Meyerhofer, Meyerhöfer